имени Мамонтова — посёлок в Павловском районе Алтайского края. Входит в состав Арбузовского сельсовета.

География 
Расположен у озера Лебяжьего, в 7,5 км к северо-западу от центра сельского поселения — станции Арбузовка.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 84 %.

Примечания 

Населённые пункты Павловского района (Алтайский край)